Foxy Lady är ett album från 1972 av Cher.

Låtlista
Living In A House Divided
It Might As Well Stay Monday (From Now On)
Song For You
Down, Down, Down
Don't Ever Try To Close A Rose
The First Time
Let Me Down Easy
If I Knew Then
Don't Hide Your Love
Never Been To Spain

Album av Cher
Musikalbum 1974